Осейдж () — блок стандарта Юникод. Содержит символы письма осейдж, созданной в 2006 году для языка осейдж, на котором говорили осейджи в Оклахоме, США.

Список символов

Компактная таблица 
{| style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center" class="wikitable nounderlines" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" colspan="17" | ОсейджОфициальная таблица символов Консорциума Юникода 
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |
| style="width:20pt" | 0
| style="width:20pt" | 1
| style="width:20pt" | 2
| style="width:20pt" | 3
| style="width:20pt" | 4
| style="width:20pt" | 5
| style="width:20pt" | 6
| style="width:20pt" | 7
| style="width:20pt" | 8
| style="width:20pt" | 9
| style="width:20pt" | A
| style="width:20pt" | B
| style="width:20pt" | C
| style="width:20pt" | D
| style="width:20pt" | E
| style="width:20pt" | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+104Bx
| title="U+104B0: OSAGE CAPITAL LETTER A" | 𐒰
| title="U+104B1: OSAGE CAPITAL LETTER AI" | 𐒱
| title="U+104B2: OSAGE CAPITAL LETTER AIN" | 𐒲
| title="U+104B3: OSAGE CAPITAL LETTER AH" | 𐒳
| title="U+104B4: OSAGE CAPITAL LETTER BRA" | 𐒴
| title="U+104B5: OSAGE CAPITAL LETTER CHA" | 𐒵
| title="U+104B6: OSAGE CAPITAL LETTER EHCHA" | 𐒶
| title="U+104B7: OSAGE CAPITAL LETTER E" | 𐒷
| title="U+104B8: OSAGE CAPITAL LETTER EIN" | 𐒸
| title="U+104B9: OSAGE CAPITAL LETTER HA" | 𐒹
| title="U+104BA: OSAGE CAPITAL LETTER HYA" | 𐒺
| title="U+104BB: OSAGE CAPITAL LETTER I" | 𐒻
| title="U+104BC: OSAGE CAPITAL LETTER KA" | 𐒼
| title="U+104BD: OSAGE CAPITAL LETTER EHKA" | 𐒽
| title="U+104BE: OSAGE CAPITAL LETTER KYA" | 𐒾
| title="U+104BF: OSAGE CAPITAL LETTER LA" | 𐒿
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+104Cx
| title="U+104C0: OSAGE CAPITAL LETTER MA" | 𐓀
| title="U+104C1: OSAGE CAPITAL LETTER NA" | 𐓁
| title="U+104C2: OSAGE CAPITAL LETTER O" | 𐓂
| title="U+104C3: OSAGE CAPITAL LETTER OIN" | 𐓃
| title="U+104C4: OSAGE CAPITAL LETTER PA" | 𐓄
| title="U+104C5: OSAGE CAPITAL LETTER EHPA" | 𐓅
| title="U+104C6: OSAGE CAPITAL LETTER SA" | 𐓆
| title="U+104C7: OSAGE CAPITAL LETTER SHA" | 𐓇
| title="U+104C8: OSAGE CAPITAL LETTER TA" | 𐓈
| title="U+104C9: OSAGE CAPITAL LETTER EHTA" | 𐓉
| title="U+104CA: OSAGE CAPITAL LETTER TSA" | 𐓊
| title="U+104CB: OSAGE CAPITAL LETTER EHTSA" | 𐓋
| title="U+104CC: OSAGE CAPITAL LETTER TSHA" | 𐓌
| title="U+104CD: OSAGE CAPITAL LETTER DHA" | 𐓍
| title="U+104CE: OSAGE CAPITAL LETTER U" | 𐓎
| title="U+104CF: OSAGE CAPITAL LETTER WA" | 𐓏
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+104Dx
| title="U+104D0: OSAGE CAPITAL LETTER KHA" | 𐓐
| title="U+104D1: OSAGE CAPITAL LETTER GHA" | 𐓑
| title="U+104D2: OSAGE CAPITAL LETTER ZA" | 𐓒
| title="U+104D3: OSAGE CAPITAL LETTER ZHA" | 𐓓
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="U+104D8: OSAGE SMALL LETTER A" | 𐓘
| title="U+104D9: OSAGE SMALL LETTER AI" | 𐓙
| title="U+104DA: OSAGE SMALL LETTER AIN" | 𐓚
| title="U+104DB: OSAGE SMALL LETTER AH" | 𐓛
| title="U+104DC: OSAGE SMALL LETTER BRA" | 𐓜
| title="U+104DD: OSAGE SMALL LETTER CHA" | 𐓝
| title="U+104DE: OSAGE SMALL LETTER EHCHA" | 𐓞
| title="U+104DF: OSAGE SMALL LETTER E" | 𐓟
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+104Ex
| title="U+104E0: OSAGE SMALL LETTER EIN" | 𐓠
| title="U+104E1: OSAGE SMALL LETTER HA" | 𐓡
| title="U+104E2: OSAGE SMALL LETTER HYA" | 𐓢
| title="U+104E3: OSAGE SMALL LETTER I" | 𐓣
| title="U+104E4: OSAGE SMALL LETTER KA" | 𐓤
| title="U+104E5: OSAGE SMALL LETTER EHKA" | 𐓥
| title="U+104E6: OSAGE SMALL LETTER KYA" | 𐓦
| title="U+104E7: OSAGE SMALL LETTER LA" | 𐓧
| title="U+104E8: OSAGE SMALL LETTER MA" | 𐓨
| title="U+104E9: OSAGE SMALL LETTER NA" | 𐓩
| title="U+104EA: OSAGE SMALL LETTER O" | 𐓪
| title="U+104EB: OSAGE SMALL LETTER OIN" | 𐓫
| title="U+104EC: OSAGE SMALL LETTER PA" | 𐓬
| title="U+104ED: OSAGE SMALL LETTER EHPA" | 𐓭
| title="U+104EE: OSAGE SMALL LETTER SA" | 𐓮
| title="U+104EF: OSAGE SMALL LETTER SHA" | 𐓯
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+104Fx
| title="U+104F0: OSAGE SMALL LETTER TA" | 𐓰
| title="U+104F1: OSAGE SMALL LETTER EHTA" | 𐓱
| title="U+104F2: OSAGE SMALL LETTER TSA" | 𐓲
| title="U+104F3: OSAGE SMALL LETTER EHTSA" | 𐓳
| title="U+104F4: OSAGE SMALL LETTER TSHA" | 𐓴
| title="U+104F5: OSAGE SMALL LETTER DHA" | 𐓵
| title="U+104F6: OSAGE SMALL LETTER U" | 𐓶
| title="U+104F7: OSAGE SMALL LETTER WA" | 𐓷
| title="U+104F8: OSAGE SMALL LETTER KHA" | 𐓸
| title="U+104F9: OSAGE SMALL LETTER GHA" | 𐓹
| title="U+104FA: OSAGE SMALL LETTER ZA" | 𐓺
| title="U+104FB: OSAGE SMALL LETTER ZHA" | 𐓻
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
|}

История 
Следующие связанные с Юникодом документы протоколируют замысел и процесс определения определённых символов в блоке:

Примечания